Oaken Shield est une filiale du label français Adipocere Records consacrée spécifiquement au black metal.

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Adipocere Records
 Liste de labels de heavy metal

Liens externes 
 
 
 

Label de heavy metal
Label discographique indépendant ayant son siège en France